L'expression « Oscars du cinéma 2018 » fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 2018 et honorait des films sortis en 2017 aux États-Unis.

Les films sortis en 2018 aux États-Unis ont été nommés et récompensés lors de la  des Oscars, qui a eu lieu en 2019.